Osoby o tym nazwisku:
 Krishnasamy Rajagopal – malezyjski piłkarz i trener
 Muniswamy Rajagopal – indyjski hokeista na trawie, olimpijczyk